Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2011 je devetinštirideseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 23. februarjem in 6. marcem 2011 v Oslu, Norveška, v enaindvajsetih disciplinah.

Sodelujoče države

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 

Prvenstvo na FIS 

2011
2011 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Šport v Oslu